WWF Divas: Tropical Pleasure è un film documentario e servizio fotografico prodotto dalla World Wrestling Federation (WWF). È il terzo capitolo dedicato alle Divas della WWE ed è uscito il 9 aprile 2002 distribuito da Silver Vision.

Trama 
Il documentario illustra le dive Stacy Keibler, Ivory, Sharmell, Torrie Wilson, Sara, Lita, Jacqueline, Terri Runnels e Trish Stratus in un servizio fotografico alle Bahamas. Esiste una versione del documentario intitolata WWF Divas: Sex on the Beach in cui vengono mostrati dei video musicali delle Divas.

Note

Collegamenti esterni 
 

Film documentari statunitensi